Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

221e régiment d'infanterie
221e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires